De Safari Rally 1983, formeel 31st Marlboro Safari Rally, was de 31e editie van de Safari Rally en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 115e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nairobi.

Verslag 
In het laatste WK-optreden voor de fabrieks-Opel Ascona 400 schreef kopman Ari Vatanen de rally op zijn naam. Aan de vooravond van de laatste dag lag hij nog buiten de top vijf, maar in de slotfase van het evenement nam hij prompt de leiderspositie op zich, nadat menig concurrenten door problemen weg- of terugvielen. De Audi garde maakte het podium compleet met Hannu Mikkola en Michèle Mouton eindigend als tweede en derde respectievelijk.

Programma

Resultaten 

 Noot 
 Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.
 Auto's ingedeeld in de klassen Groep 2 en S waren niet gerechtigd punten te scoren.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op Juwra.com
  Resultaten op eWRC-results.com

Rally in 1983
Safari Rally
Sportevenement in Nairobi